Летарги́я ( — «забвение», и  — «бездействие») — болезненное состояние, характеризующееся медлительностью, вялостью, усталостью. От комы отличается тем, что организм больного поддерживает жизненные функции органов и не находится под угрозой смерти. Человек находится в состоянии замедленного метаболизма, где все физиологические и биохимические процессы замедляются, при этом затраты на энергию для осуществления этих процессов становятся минимальными. Энциклопедия medline описывает летаргию () как синоним слова слабость (). Летаргия может быть естественным ответом на недостаток сна, перенапряжение, стресс. Как правило, устраняется при нормализации режима сна и питания.

Клиническая картина 
Апатия, крайне выраженная слабость, сонливость, нарушения сознания, сниженная реакция в ответ на внешние раздражители.

Академик И. П. Павлов описывал больного Ивана Кузьмича Качалкина, 22 года находившегося в состоянии «живого трупа» — с 1896 по 1918 год. Он находился в кататоническом состоянии — «лежал живым трупом без малейшего произвольного движения и без единого слова». Его приходилось кормить с помощью зонда. В последние годы до своего шестидесятилетия он начал постепенно делать какие-то движения, в конце концов он смог вставать в туалет и иногда есть без посторонней помощи. По поводу его прошлого состояния Иван Качалкин объяснял, что «всё понимал, что около него происходит, но чувствовал страшную, неодолимую тяжесть в мускулах, так что ему было даже трудно дышать». Он умер в сентябре 1918 года от сердечной недостаточности в возрасте 60 лет.

Диагностика 
Летаргия может являться симптомом заболевания, например — синдрома хронической усталости. Диагностика направлена на выявление основного заболевания и его причин.

См. также 

 Кома
 Нарколепсия и каталепсия
 Погребение заживо
 Сопор
 Кататонический синдром
 Cонная болезнь
 Летаргический энцефалит
 Прострация
 Гиперсомния 
 Спящее село Калачи

Примечания

Ссылки 

Неорганические расстройства сна